

Culture et société 
 Schwan-Stabilo est une entreprise allemande de fabrication de matériel d'écriture.

Patronyme 

 Chrétien-Frédéric Schwan (1733-1815), éditeur allemand ;
 Gesine Schwan (1943-), une universitaire et femme politique allemande ;
 Herman Schwan (1915-2005), un physicien allemand.